

Mitologia 

 Eioneo – personaggio della mitologia greca. Un guerriero acheo ucciso da Ettore
 Eioneo – personaggio della mitologia greca. Appellativo dato da Omero al padre di Reso in quanto originario di Eione
 Eioneo – personaggio della mitologia greca. Un troiano ucciso da Neottolemo che compare in un ritratto da Polignoto
 Eioneo – personaggio della mitologia greca. Figlio di Proteo e padre di Dimante
 Eioneo – personaggio della mitologia greca. Figlio di Magnete e di Filodice ed uno dei pretendenti di Ippodamia ucciso da Enomao
 Deioneo o Eioneo – personaggio della mitologia greca. Padre "de facto" di Dia ed ucciso dal genero Issione